Aebersold oder Äbersold ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Aebersold (* 1909), Schweizer Geher
 Alf Aebersold (1931–2016), Schweizer Innenarchitekt und Designer
 Christian Aebersold (* 1962), Schweizer Orientierungsläufer
 Ernst Aebersold (1887–1958), Schweizer Politiker (SP)
 Fritz Aebersold (1914–2001), Schweizer Maler (Art Brut)
 Jamey Aebersold (* 1939), US-amerikanischer Saxophonist und Jazzpädagoge
 Johannes Äbersold (vor 1737–1812), Schweizer Ebenist
 Maria Aebersold (1908–1982), Schweizer Schriftstellerin und Journalistin
 Michael Aebersold (* 1962), Schweizer Politiker 
 Niki Aebersold (* 1972), Schweizer Radrennfahrer
 Ruedi Aebersold (* 1954), Schweizer Zellbiologe 
 Tim Aebersold (* 1995), Schweizer Unihockeyspieler